Istina o sreći je knjiga lirskih eseja, autorice Stanke Gjurić, objavljenja u izdavačkoj kući Naklada Ceres, 2018. godine.
Esej kojim je naslovljena cijela knjiga, dakle Istina o sreći započinje pitanjem: „Može li čovjek, kroz život zapljuskivan mnoštvom neobičnih, kao i svakodnevnih zadovoljstava i radosti, spoznati što je to zapravo istinska sreća?“, odnosno može li ju raspoznati jer dolazi iz tišine srca, iz najdublje čovjekove biti.

Recepcija djela
Istina o sreći imala je do sad više kritika, između ostalih u časopisu Društva hrvatskih književnika, Republika, ali i od samih čitatelja na internetskoj stranici Goodreads.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Ljerka Car Matutinović: Osebujan senzibilitet mini-eseja, Matica Hrvatska, Vijenac 661, 2019.
 Službena web stranica Stanke Gjurić.

Esej
Hrvatska književna djela